Het seizoen 1966/67 van de Nederlandse Eerste divisie had Volendam als kampioen. Die club promoveerde daarmee samen met N.E.C. naar de Eredivisie.

Na afloop van dit seizoen fuseerden FC Zaanstreek en Alkmaar '54 tot AZ '67.

Eerste divisie

Deelnemende teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Eerste divisie voetbal
Competitievoetbal 1966/67